

Persone 
 Crisogono di Aquileia,  vescovo di Aquileia, martire venerato come santo dalla Chiesa cattolica e da quella ortodossa
 Federico Crisogono, scienziato italiano, professore di Astronomia e Matematica all'Università di Padova nel XVI secolo
 Lucio Cornelio Crisogono, politico romano, liberto di Lucio Cornelio Silla

Edifici 
 Basilica di San Crisogono - basilica minore di Roma, sede dell'omonimo titolo cardinalizio

Titolo cardinalizio 
 San Crisogono - titolo cardinalizio presbiterale